A Taça dos Campeões Europeus 1983–84 foi a 29ª edição da Taça dos Campeões Europeus. A final foi disputada no Olímpico em Roma na Itália.

Primeira fase 

|}

Esquema

Segunda fase 

|}

¹Rapid Vienna venceu no número de gols fora de casa.

Quartas de final 

|}

¹Dundee United venceu no número de gols fora de casa.

Semifinal 

|}

Final

Premiação

Ligações externas 
 

1983–84
1983 no futebol
1984 no futebol